Wau (Papoea-Nieuw-Guinea), stad in Papoea-Nieuw-Guinea.
Wau (Zuid-Soedan), stad in Zuid-Soedan.
digamma, Griekse letter.

Zie ook
waw (doorverwijspagina)